A expressão Despesas Fixas é é o dinheiro que entra e sai da empresa e seguros para designar a cobertura que visa reembolsar as despesas fixas do estabelecimento segurado em caso de interrupção das atividades devido a um evento coberto por uma outra garantia contratada pela apólice, e que tenha gerado queda no faturamento, devidamente comprovada através de registros contábeis.

São entendidas como Despesas Fixas, por exemplo, os honorários, salários, encargos sociais e trabalhistas, aluguéis, impostos, contas de água, gás, luz, telefone e condomínio.

Seguros